Australian Open 1997 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 13–26 stycznia 1997 roku, na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 85. edycja rozgrywek oraz 10. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open według lat
1997 w tenisie ziemnym
1997 w Australii